Niemcy:
 Buchloe – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu
 Buchloe – stacja kolejowa w Buchloe
 Buchloe – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu

Inne:
 Buchloe – monotypowy rodzaj trawy z jednym gatunkiem – Buchloe dactyloides